Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Citi Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-srbský pár Julien Benneteau a Nenad Zimonjić, jehož členové nestartovali společně. Benneteau nastoupil po boku krajana Michaëla Llodry, se kterým vypadl v úvodním kole s pozdějšími vítězi. Spoluhráčem Zimonjiće se stal naturalizovaný Kanaďan Daniel Nestor, s nímž také nepřešel první kolo po prohře s Cabalem a Marrerem.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená nizozemsko-rumunská dvojice Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jejíž členové ve finále zdolali australsko-indický pár Samuel Groth a Leander Paes po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2014